Итальянское географическое общество () — итальянское научное общество, государственная некоммерческая организация.

Основано в 1867 году во Флоренции, в 1872 году переехало в Рим. C 1924 года находится в , район Челио.

В первые десятилетия существования Итальянское географическое общество занималось исследованиями, помимо территорий Италии, территорий других регионов — Восточной Африки, островов Юго-Восточной Азии, Южной Америки.

Сообщество обладает большой , содержащей 400 тысяч книг, в том числе античные тексты и ценные издания. Также имеется коллекция старинных карт, таких как мореходная карта Альбино де Канепы () 1480 года, и коллекция из 120 тысяч фотографий.

Издания 
С 1868 года издаёт «Вестник Итальянского географического общества» (, старейшее в Италии географическое издание. Выходит раз в три месяца.

С 2003 года издаёт «Ежегодный отчёт Итальянского географического общества» (), которые представляет Парламенту Италии. Каждый отчёт посвящён одной теме, такой как миграция или транспорт Италии.

Президенты 
 1867—1872 Христофоро Негри
 1873—1879 Чезаре Корренти
 1879—1887 
 1887—1891 
 1891—1900 Джакомо Дориа
 1900—1906 
 1906—1906 
 1907—1915 
 1916—1921 
 1921—1923 Паоло Таон ди Ревель
 1923—1926 Луиджи Федерцони
 1926—1928 
 1928—1932 
 1933—1944 
 1944—1945 
 1945—1955 
 1955—1961 
 1962—1969 
 1969—1971 
 1971—1977 
 1978—1987 
 1987—1997 
 1997—2013 
 2013—2015 Серджо Конти ()
 2015—2019 
 2019-н. в. Клаудио Черрети ()

Примечания

Ссылки 
 

Географические общества
Научные общества Италии